Чемпионат Open the United Gate — бывший командный чемпионский титул американского рестлинг-промоушна Dragon Gate USA. Первыми чемпионами стали World-1 (Масато Ёсино и Пак), они были коронованы на United: Finale в финале турнира, который проходил в Юнион-Сити, Нью-Джерси. Титул также признан родительским промоушеном Dragon Gate USA, Dragon Gate, и был защищен на шоу Dragon Gate в Японии. Титул также признан промоушеном Evolve. 30 мая 2015 года Джонни Гаргано упразднил титул после его защиты.

История титула

Примечания 

Реслинг